RTLS hat folgende Bedeutungen:

 Real-Time Locating System, der englische Begriff für ein Gerät zur Echtzeit-Lokalisierung
 Return To Launch Site, einem Space-Shuttle-Abbruchmodus während des Aufstiegs

RTLS